Anastopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaos Anastopoulos (* 1958), griechischer Fußballspieler und -trainer
 Vasilis Anastopoulos (* 1975), griechischer Radrennfahrer